Server Side Includes – mechanizm skryptowy
 Single System Image – mechanizm klastrowy
 Small Scale Integeration – układ scalony małej skali integracji (elektronika)
 Strategic Simulations, Inc. – firma tworząca gry komputerowe
 SSI – Submersible Ship Independent w klasyfikacji okrętów podwodnych
 Scuba Schools International – organizacja szkoląca nurków